Burgstallerbach ist der Name folgender Gewässer:

Österreich:
 Burgstallerbach (Astenbach), linker Zufluss des Astenbaches bei der Burgstalleralm in Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Burgstallerbach (Afritzer See), Zufluss des Afritzer Sees bei Lierzberg in Afritz am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Burgstallerbach, anderer Name des Dultgrabens, rechter Zufluss des Dultbaches bei Freßnitzviertel in Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Burgstallerbach (Mur), rechter Zufluss über einen Altarm zur Mur bei Pichl in Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Burgstallerbach (Zlattenbach), rechter Zufluss des Zlattenbaches im Zlattengraben bei Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Burgstallbach
 Burgstall Bach